

Geografia

Italia 
Casei Gerola, comune in provincia di Pavia
Gerola Nuova, l'unica frazione del suddetto
Gerola Alta, comune in provincia di Sondrio
Val Gerola, valle delle Alpi Orobie Valtellinesi 
Gerola, torrente a Ballabio

Persone 
Attilio Gerola (1896-) – calciatore italiano
Gino Gerola (1923-2006) – poeta italiano
Giuseppe Gerola (1877-1936) – storico italiano

Altro 
Archivio fotografico Gerola – archivio dello storico Giuseppe Gerola